Катарина Оксенберг (; Њујорк, 22. септембар 1961) је америчка глумица, српског порекла. Позната је по улози Аманде Карингтон у серији Династија. Катарина је ћерка Хауарда Оксенберга и кнегиње Јелисавете Карађорђевић. Поседује српски пасош.

Биографија 
Катарина Оксенберг је рођена 22. септембра 1961. године у Њујорку. Завршила је њујоршки Колумбија Универзитет.

Као глумица је дебитовала 1982. године улогом принцезе Дајане. Од 1984. до 1986. године глумила је у америчкој сапуници Династија. Играла је улогу Аманде Карингтон, ћерке Блејка Карингтона (Џон Форсајт) и Алексис Колби (Џоан Колинс). Од тада па до данас глумила је разне улоге у више од 20 филмова и у епизодима различитих серија.

Има троје деце Индија Рајвен Оксенберг, Маја ван Дин и Селест Алма ван Дин. Њен други муж, од 1999. године, је Каспер ван Дин са којим има двоје деце. Индија је лични асистент Пирса Броснана и од маја 2013. године је била више недеља у Београду због снимања филма.

Породица

Родитељи

Деца

Први брак

Супружник 

 брак поништен 1998. године, трајао девет дана

Други брак

Супружник

Деца

Филмографија 

|-
|1982.||||The Royal Romance of Charles and Diana||||
|-
|1984.||||Cover Up||||
|-
|1984—1986.||||The Love Boat||Кери/Моника||
|-
|1984—1986.||||Dynasty||Аманда||
|-
|1987.||||Still Crazy Like a Fox||Ненси||
|-
|1987.||||Roman Holiday||||
|-
|1988.|| Јазбина белог црва ||The Lair of the White Worm|| Ив Трент ||
|-
|1989.||||Swimsuit||||
|-
|1989.||||Trenchcoat in Paradise||Лиса||
|-
|1990.||||Overexposed||Кристина||
|-
|1990.||||Bony||Анђела||
|-
|1991.||||Ring of Scorpio||||
|-
|1991.||||K-9000||||
|-
|1991.||||Primero izquierda||||
|-
|1992.||||Sexual Response||||
|-
|1992.||||Charles and Diana: Unhappily Ever After||||
|-
|1993.||||Rubdown||||
|-
|1993—1994.||||Acapulco H.E.A.T.||||
|-
|1994.||||Treacherous Beauties||||
|-
|1995.||Дадиља||The Nanny||||
|-
|1998.||||Catch Me If You Can||||
|-
|1999.||||Boys Will Be Boys||||
|-
|1999.||||Arthur's Quest||||
|-
|1999.||||Time Served||Сара||
|-
|1999.||||The Collectors||||
|-
|1999.||||The Omega Code||||
|-
|1999.||||The Time Shifters||||
|-
|2000.||||Road Rage||||
|-
|2000.||Чувари плаже||Baywatch||Ерика||
|-
|2000.||||Sanctimony||||
|-
|2001.||||The Flying Dutchman||||
|-
|2001.||||The Miracle of the Cards||||
|-
|2002.||||Perilous||||
|-
|2002.||||The Vector File||||
|-
|2005.||||Premonition||||
|-
|2005.||||Out of Practice||||
|-
|2005.||||Watch Over Me||||
|-
|2006—2007.||||Watch Over Me||||
|-
|2008.||||Starship Troopers 3: Marauder||||
|-
|2010.||||The Dog Who Saved Christmas Vacation||||
|-
|2013.||||Higher Mission||||
|}

Види још 
 Карађорђевићи

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1961.
Карађорђевићи
Срби у Енглеској
Британске глумице
Биографије живих особа